Пан Чхоль Ми () — северокорейская боксёрша. Чемпионка мира 2018 года. Призёр чемпионата Азии 2017 года и Азиатских игр 2018 года. Член сборной КНДР по боксу.

Карьера 
Трёхкратная победительница национального чемпионата в весовой категории до 48 кг (2015, 2016), до 51 кг (2017).

На чемпионате Азии 2017 года Пан уступила в финале вьетнамской спортсменке Нгуен Ти Там и завоевала серебряную медаль чемпионата Азии.

На летних Азиатских играх в Джакарте, корейская спортсменка вновь вышла в финал, но опять уступила вьетнамской атлетке Нгуен Ти Там.

На 10-м чемпионате мира по боксу среди женщин в Индии, в решающем поединке, 24 ноября 2018 года, корейская спортсменка встретилась с казахстанской боксёршей Жайной Шекербековой, победила её и завершила выступление на мировом первенстве, став впервые чемпионкой мира.

Предолимпийский чемпионат мира 2019 года, который состоялся в Улан-Удэ в октябре, корейская спортсменка завершила полуфинальным поединком, уступив российской спортсменке Лилии Аетбаевой по раздельному решению судей. В результате на одиннадцатом чемпионате мира по боксу среди женщин она завоевала бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 

Боксёры КНДР
Женщины-боксёры
Чемпионы мира по боксу